TWL steht für:
 Technische Werke Ludwigshafen
 Bahnhof Wilferdingen-Singen (DS100-Code)

twl steht für:
 Tawara (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät der Bantusprache Shona (Sprache)

Abkürzung